Geert Prummel (1928-1995), voetballer (doelman) van Be Quick
 Jacob Prummel (1916-1999), tandtechnicus
 Joh. Prummel (1890-1964), architect
 Klaas Prummel (1884-1970), architect
 Sjoerd Prummel (1895-1972), voetbalspeler en -bestuurder
 Reinhardt van Randwijk, tenor, pseudoniem van Reinhardt Jan Prummel